Achselkopf är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Innsbruck Stadt och förbundslandet Tyrolen, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Wien. Toppen på Achselkopf är  meter över havet.

Terrängen runt Achselkopf är huvudsakligen bergig, men åt sydost är den kuperad. Terrängen runt Achselkopf sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Achselkopf. Runt Achselkopf är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Innsbruck,  kilometer sydost om Achselkopf. 

Runt Achselkopf är det i huvudsak tätbebyggt.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre